Рожков Василий:
 Рожков, Василий Иванович (1816—1894) — горный инженер, историк горного дела, профессор.
 Рожков, Василий Николаевич (1926—1990) — Герой Социалистического Труда.